Э́нджи () — английское женское имя.

Имя 
Основная статья: 
Энджи — уменьшительная форма различных имён: женских Анжела, Анджела, Ангела, Ангелина; либо мужского . В Греции — уменьшительная форма женского имени .

Известные носительницы 
Как правило, под псевдонимом Энджи известны медийные персоны: певицы, актрисы, модели. Например:
  (род. 1995; наст имя Ангелина Ден) — шведская поп- и трэп-исполнительница.
 Бразил, Энджи (род. 1976) — американская баскетболистка.
 Гешке, Энджи (род. 1985) — немецкая гандболистка.
 Дикинсон, Энджи (род. 1931; наст. имя Анджелина Дикенсон) — американская актриса кино и телевидения.
 Мартинес, Энджи (род. 1971; наст. имя Анджела Мартинес) — американская радиоведущая, рэпер, актриса.
 Поттхофф, Энджи (род. 1974) — американская баскетболистка.
 Сапата, Энджи (1989—2008; наст. имя Джастин Дэвид Сапата) — американская трансгендерная женщина.
 Сепеда, Энджи (род. 1974; наст. имя Анхелика Мария Сепеда Хименес) — колумбийская актриса кино и телевидения.
 Стоун, Энджи (род. 1961; наст. имя Анджела Лаверн Браун) — американская певица, сочинительница песен, актриса и звукозаписывающий продюсер.
 Сэвидж, Энджи (род. 1981) — американская порноактриса.
 Харт, Энджи (род. 1972; наст. имя Анджела Рут Харт) — австралийская поп-певица.
 Хэрмон, Энджи (род. 1972; наст. имя Анджела Мишель Хэрмон) — американская актриса кино и телевидения, модель.
 Цан, Энджи (род. 1980; наст. имя Цан Симан) — гонконгская спортсменка, офицер полиции, мастер ушу и других китайских боевых искусств.
 Эверхарт, Энджи (род. 1969; наст. имя Анджела Кэй Эверхарт) — американская актриса кино и телевидения, модель.

Массовое искусство 
 Angie — песня (1973) группы The Rolling Stones.
 «» — американский телесериал (1979—1980).
 «» — нидерландский фильм 1993 года.
 «Энджи» — американский кинофильм 1994 года.

Прочее 
  — деревня в Луизиане (США).

См. также 
 Анжела, Анджела, Ангела, Ангелина и Angela
 Анье и Анжи

Примечания